Il toponimo Sosnová può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Sosnová, comune del distretto di Česká Lípa
Sosnová, comune del distretto di Bruntál